Журбинцы (Житомирская область) — село на Украине, находится в Бердичевском районе Житомирской области.
 Журбинцы (Казатинский район) — село на Украине, находится в Казатинском районе Винницкой области.